Guthmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Guthmann (1893–1968), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Markus Guthmann (* 1964), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Monika Guthmann (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Guthmann (1887–1972), deutscher Architekt, Textilfabrikant, Amateurfotograf

Siehe auch:
 Gutmann